John Muir henviser til blandt andre:

 John Muir (filolog) (1810–1882) – skotsk indolog
 John Muir (naturforsker) (1838–1914) – skotsk-amerikansk naturforsker og naturbeskytter